Als Route des Crêtes () bezeichnet man in der französischen Sprache eine touristisch attraktive Gebirgsstraße mit Aussichtspunkten. Als solche werden folgende Straßen in Frankreich bezeichnet:

 Route des Crêtes (Vogesen)
 Corniche des Cévennes durch die Cevennen im Zentralmassiv
 Corniche des Crêtes an der Mittelmeerküste zwischen Cassis und La Ciotat
 Route des Crêtes (Cantal) durch die Monts du Cantal im Zentralmassiv bei Aurillac
 Route des Crêtes (Vexin français) im Département Val-d’Oise bei Paris (Vexin français) zwischen La Roche-Guyon und Chérence
 Route des Crêtes (Gorges du Verdon) entlang der Verdonschlucht in der Provence.